Enoch (lub Henoch) – imię męskie pochodzenia biblijnego. Wywodzi się od hebrajskiego imienia Chanok, oznaczającego „pełny poświęcenia”.

Enoch imieniny obchodzi 3 stycznia.

Postacie biblijne o imieniu Enoch (Henoch) 
 Henoch – syn Jereda i ojciec Metuzelacha. Domniemany autor i bohater apokryficznej Księgi Henocha
 Henoch – syn Kaina i ojciec Irada
 Henoch – wnuk Abrahama i Ketury, syn Midiana
 Henoch – syn Rubena

Znane osoby o imieniu Enoch 
 Enoch Heinrich Kisch – austriacki lekarz balneolog

Postacie fikcyjne o imieniu Enoch 
 Enoch – jeden z wiecznych rycerzy z serii Ben 10

Zobacz też 

 Henoch – ujednoznacznienie

Męskie imiona semickie